Льюкмайо́р (, ) — населённый пункт и муниципалитет на острове Мальорка в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Миджорн. Занимает площадь 327,05 км². Население — 36 681 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Información del Instituto Balear de Estadística
 Guía informativa del termino de Llucmajor

Муниципалитеты Балеарских островов
Населённые пункты Балеарских островов
Мальорка